El nombre Barrow puede referirse a:

Geografía 
Río Barrow: en Irlanda
Barrow-in-Furness: ciudad en el Reino Unido
Barrow: localidad argentina del partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires
Barrow: ciudad estadounidense situada en Alaska, en el círculo polar ártico. Es el asentamiento más septentrional de América
Barrow (Gloucestershire), Inglaterra
Barrow (Lancashire), Inglaterra
Barrow (Rutland), Inglaterra
Barrow (Shropshire), Inglaterra
Barrow (Somerset), Inglaterra
Barrow (Suffolk), Inglaterra
Barrow (Yorkshire del Sur), Inglaterra

Personas 
 Alexander Barrow (1801–1846): político estadounidense
 Arthur Barrow (1952): músico de rock y bajista estadounidense

 Clyde Barrow (1909–1934): criminal estadounidense de la pareja Bonnie und Clyde
 Cordell Barrow (1940–2003): marino de Trinidad y Tobago
 Daniel Barrow (1909–1993): remero estadounidense
 Dean Barrow (1951): político de Belice
 Ed Barrow (1868–1953), estadounidense
 Errol Walton Barrow (1920–1987): político de Barbados
 Geoffrey Wallis Steuart Barrow (1924): historiador británico
 Isaac Barrow (1630–1677): matemático y teólogo inglés
 Isaac Barrow (1613–1680): obispo y gobernador inglés
 June Barrow-Green (1953): historiadora de la matemática británica 
 Marjorie Barrow (ca. 1910): jugadora de bádminton canadiense 
 Middleton Barrow (1839–1903): político estadounidense
 Nita Barrow (1916–1995): política de Barbados 
 Rawle Barrow (1934): marino de Trinidad und Tobago
 Washington Barrow (1807–1866): político estadounidense

Autores de nombres científicos 
Barrow - John Barrow (1764–1848)
R.Barrow - Roy Barrow fl. 2005
S.Barrow - Sasha C. Barrow fl. 1998

Miscelánea 
Barrow: término inglés que se suele traducir como túmulo, aunque algunas publicaciones conservan el término original.